«Санкт-Петербург» — петербургский городской телеканал, осуществляющий круглосуточное вещание через сети кабельных операторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вещается акционерным обществом «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Является сетевым партнёром телеканала ОТР (ежедневно c 17:00 до 19:00).

История 
О создании телеканала объявили осенью 2009 года, когда владелец ТРК «Петербург» заявил о реформе «Пятого канала», вследствие которой увольнению подверглось около 15 % сотрудников и количество петербургских новостей резко сократилось. Сначала этот проект планировала взять на себя НМГ. Однако позже выяснилось, что новый канал будет создаваться при финансовой поддержке правительства Санкт-Петербурга. Генеральным директором компании стал бывший председатель комитета по печати правительства Санкт-Петербурга Юрий Зинчук, официальным владельцем телеканала было ОАО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию».

Первые программы телеканала вышли в эфир 10 октября 2010 года. На подготовку к запуску телеканала потратили всего 38 дней.

Сайт телеканала https://topspb.tv/ был запущен 27 мая 2011 года. В честь дня города.

Решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию от 15 февраля 2017 года телеканал выбран обязательным общедоступным региональным телеканалом («21-я кнопка») Санкт-Петербурга.

С 1 февраля 2018 года телеканал перешёл на формат вещания 16:9.

С 1 марта 2021 года начато вещание программ телеканала «Санкт-Петербург» (ежедневно с 17:00 до 19:00) на ОТР (на территории Петербурга и Ленинградской области).

C 12 апреля 2021 года перешёл на формат вещания HD. Также в эфире телеканала появились новые программы.

Зона вещания 
В настоящее время телеканал вещает в сетях большинства кабельных операторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также входит в основной пакет спутниковых каналов «Триколор» и «НТВ-Плюс», «МТС» и на онлайн-платформах: Peers TV, Лайм ТВ, Wink, Wifire.

На конец 2015 года аудитория канала составляла 11 миллионов абонентов. На конец 2020 года — 22,5 миллиона.

Программы 
Большую часть эфира телеканала «Санкт-Петербург» (45 %) составляют программы собственного производства. В прямом эфире выходит 30 % программ. 

В 2014—2015 годах транслировались матчи с участием футбольного клуба «Зенит» в Чемпионате России по футболу (домашние игры — в прямом эфире, гостевые — в записи). Права на трансляции были приобретены у дочерней компании Российской футбольной премьер-лиги «Лига-ТВ». Стоимость прав составила 80 миллионов рублей.

С 2019 года вновь транслируются матчи с участием футбольного клуба «Зенит» в Чемпионате России по футболу, но только в записи Права на трансляции приобретены у телеканала Матч ТВ.

С 28 ноября 2021 года телеканал показывает трансляции хоккейных матчей хоккейного клуба «Динамо» в прямом эфире или записи. При поддержке клуба с 27 ноября по субботам выходит также спортивная передача «Другая команда», рассказывающая о «Динамо» и чемпионате ВХЛ.

Награды телеканала 
 САМИ-2010 в номинации «Событие года»: открытие телеканала «Санкт-Петербург»
 «Золотое перо-2011» в номинации «Событие года»: запуск телеканала «Санкт-Петербург»
 ТЭФИ-2013: приз в специальной номинации «Паралимпийский спорт» за программу «Преодоление»
 ТЭФИ-2013: программа «Папа, мама, я — спортивная семья» (финалист конкурса)
 СеЗаМ-2013: программа «Пульс города» в номинации «Лучший телепроект»
 ЭКОПОЗИТИВ-2013: премия в номинации «Инициативы СМИ и новых медиа»
 Фестиваль "Социально-значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени — 2014», 1 место в номинации «Прорыв»
 Национальная премия «Хрустальный компас» в номинации «Лучшее освещение в СМИ»: рубрика «Экостудия»
 Лауреат премии имени Екатерины Дашковой (проект «Малые родины большого Петербурга»)
 «Золотой луч»: Юрий Зинчук — лауреат национальной премии в номинации «Лучший ведущий 2014»
 СеЗаМ-2014. Две награды: в номинации «За лучшее освещение жизни региона» — «Заповедная область со Степаном Бекетовым»; второй приз получил Алексей Михалев за программу «Кремль 1812. Спасенные сокровища»
 Юлия Миронова гран-при Международного фестиваля документального кино в Амстердаме idfa в номинации «Средний метр» фильм «Камчатка-лекарство от ненависти»
 «ТЭФИ-регион 2015» Обладателем бронзового «Орфея» стала программа «Пульс города» (номинация «Еженедельная информационно-аналитическая программа»), автор и ведущий — Юрий Зинчук
 «ТЭФИ-регион 2015»: программа «Папа, мама, я — спортивная семья» победила в специальной номинации «Спортивная семья».
 «ТЭФИ-регион 2019»: ведущая программы «Время суток. Интервью» Татьяна Элькина получила награду в номинации «Интервьюер»
 «ТЭФИ-капитал 2020»: сюжет программы «Вектор успеха» победил в номинации «Лучший репортаж в ежедневном выпуске новостей».
 «ТЭФИ-регион 2021»: Юрий Зинчук победитель в номинации «Ведущий информационной программы»
 «ТЭФИ-регион 2021»: «Утро в Петербурге» победитель в номинации  «Ежедневная утренняя информационно - развлекательная программа»

Руководители 
Генеральные директора
 Юрий Зинчук (с сентября 2010 — декабрь 2011 года)
 Андрей Мокров (декабрь 2011 года — июль 2012 года)
 Сергей Боярский (июль 2012 года — сентябрь 2016 года)
 Борис Петров (октябрь 2016 года — октябрь 2020)
 Александр Малькевич (с января 2021 по настоящее время)

Заместители генерального директора
 Екатерина Ходаринова (заместитель генерального директора по информационному вещанию)
 Юрий Зинчук (заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию)
 Ольга Разина (заместитель генерального директора по производству тематических программ и специальных проектов)
 Сергей Сыров (заместитель генерального директора по экономике и финансам)

См. также 
 Петербургское телевидение (телепередача)

Примечания

Ссылки 
 

Обязательные общедоступные региональные телеканалы России
Региональные государственные телеканалы России
Телекомпании России
Круглосуточные телеканалы
Телевидение в Санкт-Петербурге
Телеканалы Санкт-Петербурга
Телеканалы, запущенные в 2010 году
Телеканалы на русском языке
Спутниковые телеканалы России
HD-телеканалы